Andrzej Szołdrski (ok. 1583 - 1650) – biskup poznański, wcześniej kijowski, przemyski
 Andrzej Szołdrski (zm. 1704) – kasztelan biechowski